Hatley ist der Name mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Hatley (Georgia)
 Hatley (Mississippi)
 Hatley (Wisconsin)

im Vereinigten Königreich:
 Hatley (Cambridgeshire)

in Kanada:
 Hatley (Québec), Gemeinde in der MRC Memphrémagog (Verwaltungsregion Estrie)

Hatley ist der Familienname folgender Personen:
 Marvin Hatley (1905–1986), US-amerikanischer Filmschauspieler, Drehbuchautor und Komponist von Filmmusik